Павса́ний () — мужское имя греческого происхождения.

 Павсаний — спартанский полководец эпохи Греко-персидских войн.
 Павсаний — царь Македонии, правивший в начале IV века до н. э.
 Павсаний — царь древней Спарты, правивший в конце V — начале IV века до н. э.
 Павсаний — претендент на македонский престол в IV веке до н. э.
 Павсаний — телохранитель и любовник, убивший македонского царя Филиппа II.
 Павсаний — македонский комендант Сард в IV веке до н. э.
 Павсаний — древнегреческий географ и писатель, живший во II веке.
 Павсаний Дамасский — древнегреческий географ, возможный автор сочинения «Περίοδος του Νικομήδη».

В цикле В. Камши «Отблески Этерны» один из ключевых персонажей, Валентин Придд, упомянул труд Павсания по гальтарскому этикету (Гальтара является фэнтезийным аналогом Древней Греции), хотя, по его признанию, «ни один из известных мне по древнейшей истории Павсаниев не писал подобной книги». После этого Валентин регулярно ссылался на этого мифического автора. Также Павсаний возник в лихорадочном видении начальника Валентина, Жермона Ариго: «Разрешите представиться, — хмуро сказал еж. — Аз есмь Павсаний».